Een afkorting voor glucose
 β-D-glucopyranosyl(1→4)D-glucopyranose (Glc-Glc), zie Cellobiose
 Gas Liquid Chromatography, gas-vloeistofchromatografie
 Het Greater London Council, de hoogste bestuurlijke eenheid van Londen van 1965 tot 1986
 GLC (rapper) (Gangsta L. Crisis), een Amerikaanse rapper
 Goldie Lookin Chain, een Welsh rapcombo
 GLC: The Carnage Continues..., een productie van The Comic Strip
 Schakelaars en variabele condensatoren geproduceerd door Carad
 Mazda GLC ("Great Little Car"), een automodel van Mazda die alleen in Noord-Amerika verkocht werd
 GLC_Player, een open-sourceprogramma voor Linux en Windows om 3d-modellen te visualiseren